Бофо́р () — муніципалітет у Франції, у реґіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 390 оподаткованих домогосподарств, в яких проживали 993,5 особи, медіяна доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Бофор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бофор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Перелік муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор